

Компьютерные игры 
 Renegade — компьютерная игра в жанре beat 'em up, одна из первых игр от Technos Japan Corporation, вышедшая в 1986 году.
 Command & Conquer: Renegade — компьютерная игра в жанре шутер от первого/третьего лица, разработанная компанией Westwood Studios и являющаяся частью серии Command & Conquer, выпущена в 2002 году.

Музыка 
 Renegade (альбом) — музыкальный альбом шведской группы HammerFall.
 Renegade — музыкальный альбом ирландской группы Thin Lizzy.
 Renegade — песня Jay-Z и Eminem.
 Renegade — песня Big Red Machine и Тейлор Свифт.
 Renegade — песня Hollywood Undead.
 Renegade — сингл французского диджея Kavinsky совместно с Cautious Clay.

См. также 
 Ренегат (значения)